Graafschap Artesië, een voormalig graafschap in Frankrijk
 Artesië (streek), een streek en voormalige administratieve regio in Frankrijk